La Guerre des monstres peut désigner :
 La Guerre des monstres, un film japonais réalisé par Ishirô Honda, sorti en 1966.
 War of the Monsters (traduit en français par « La Guerre des monstres »), un jeu vidéo de combat en 3D pour , sorti en 2003.

Homonymie de titre